Алексе́й Климе́нко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Алексей Алексеевич (род. 1942) — москвовед, академик РАХК.
 Клименко, Алексей Григорьевич (1912—1943) — советский футболист.
 Клименко, Алексей Фомич (1776 — после 1838) — русский экономист.